Режина Робен, настоящее имя Ривка Айзерштейн (, 10 декабря 1939, Париж — 4 февраля 2021, Квебек) — французский и канадский .

Биография 
Родилась в семье польских евреев, эмигрировавших во Францию. Закончила Сорбонну по факультетам географии (1962) и истории (1963). Преподавала в дижонском лицее. Защищала диссертации в университете Дижона (1969) и Высшей школе социальных исследований в Париже (1989).

В 1977 переехала в Монреаль. С 1982 — профессор социологии в университете Квебека. Один из основателей и руководитель Межуниверситетского центра дискурс-анализа и социокритики.

Выступает также как писательница (роман Le Cheval blanc de Lénine, 1979; автобиографический роман La Québécoite, 1983, англ. пер. 1997; сборник новелл L’immense fatigue des pierres, 2001).

Научные интересы 
Занимается проблематикой идентичности и культурной памяти, включая память о Холокосте, социологией языка и литературы. Соединяет марксистский подход с археологией знания Мишеля Фуко и историей понятий Райнхарта Козеллека.

Избранные труды 
 Histoire et linguistique (1973, порт. пер. 1977)
 L’Amour du yiddish: écriture juive et sentiment de la langue, 1830—1930 (1984)
 Le Réalisme socialiste: une esthétique impossible (1987, англ. пер. 1992)
 Le roman mémoriel: de l’histoire à l'écriture du hors-lieu (1989)
 Kafka (1989)
 La sociologie de la littérature: un historique (1993, в соавторстве с Марком Анжено)
 Discours et archive: expérimentations en analyse du discours (1994, в соавторстве)
 Le golem de l'écriture: de l’autofiction au cybersoi (1997)
 Berlin Chantiers (2001, нем. пер. 2002)
 La mémoire saturée (2003, итал. пер. 2005)
 Cybermigrances: Traversées fugitives (2004)
 Mégapolis: les derniers pas du flâneur  (2009)
 Nous autres, les autres: difficile pluralisme (2011)
 Le mal de Paris (2014)
 Un roman d’Allemagne (2016)

Признание 
Премия генерал-губернатора (1986), Большая книжная премия Монреаля (2001) и др. награды. Член Королевского общества Канады (1988). Кавалер французского Ордена академических пальмовых ветвей (1994).

Литература 
 Thompson D. Writing a politics of perception: memory, holography and women writers in Canada.Toronto: University of Toronto Press, 2000
 Ireland S., Proulx P.J. Textualizing the immigrant experience in contemporary Quebec. Westport: Praeger, 2004
 Rak J. Auto/biography in Canada: critical directions. Waterloo: Wilfrid Laurier UP, 2005
 Schorsch A. Grenzgänge, Grenzüberschreitungen, Auflösung von Grenzen: kulturelle Identität im innerkanadischen Vergleich: Mordecai Richler und Régine Robin. Hamburg: Kovač 2005
 Une oeuvre indisciplinaire: mémoire, texte et identité chez Régine Robin/ Caroline Désy e.a., eds. Québec: Presses de l’Université Laval, 2007
 Akane Kawakami, «Walking Underground: Two Francophone Flâneurs in Twenty-First-Century Tokyo», L’Esprit créateur, Volume 56, Number 3, Fall 2016, Johns Hopkins University Press, pp. 120—133.

Примечания

Ссылки 
 Биография Режины Робен

Писательницы Канады
Писатели Квебека
Социологи культуры
Социологи города
Социологи литературы
Социологи языка
Выпускники Парижского университета
Кавалеры ордена Академических пальм
Социологи по алфавиту
Лауреаты премии Жака Руссо
Женщины-социологи